Dit is een lijst van races in het wereldkampioenschap superbike.

Huidige en voormalige races 
Zie Wereldkampioenschap superbike  voor het schema van dit jaar.

Gesorteerd op circuit 
De races van dit jaar zijn vetgedrukt weergegeven.

Gesorteerd op land 
De races van dit jaar zijn vetgedrukt weergegeven.

Races per seizoen

1988–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Noten 

Races